Peter Post (acteur), een Nederlandse filmacteur
Peter Post (wielrenner), een Nederlandse wielrenner en ploegleider
Piet Post (geboortenaam Peter), een Nederlandse organist, componist